
Termin -{DSR}- ima više značenja.

 3-dehidrosfinganin reduktaza, enzim
 Dvostruko specijalna relativnost, predložena modifikacija Ajštajnove specijalne teorije relativnosti